KMCO steht für:

 den ICAO-Code für Orlando International Airport
 KMCO (Hörfunksender), einen Hörfunksender aus McAlester, Oklahoma

 
KMCO